Les mots militaris et militare sont originellement deux déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin ou féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « militaire, guerrier ».

Le mot militare est aussi un adjectif et un nom italiens (singuliers masculins ou féminins) signifiant « militaire ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots militaris et militare sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : militaris, militare.

Sciences humaines et sociales 
En histoire :
 l est un trésor militaire de la Rome impériale () ;
 le  est la ceinture que le soldat de l'armée romaine portait pour serrer sa tunique et porter ses armes (gladius et pugio) ;
 le comes rei militaris est un titre accordé pendant l'Antiquité tardive à des chefs de rang ;
 le  est une organisation militaire clandestine de la Résistance romaine (1943-1944) ;
 la Via Militaris, construite aux , est une voie romaine des Balkans, qui assurait une liaison entre l'Occident et l'Orient.

 Culture et société 
 Armées 
 L''' est la force aérienne italienne.
 Le  est l'organe de médecine militaire de la marine de guerre italienne.
 L est l'institut cartographique de l'État italien (il dépend de l'état-major de l'armée).
 La  est la marine de guerre italienne.

 Jeux vidéo 
 Terra Militaris (devenu Ministry of War'') est un jeu vidéo de stratégie en temps réel, massivement multijoueur.

Littérature et théâtre 
  est une pièce de théâtre de Carlo Goldoni (1751).
  est un ouvrage de Végèce ().

Notes et références 

Épithète spécifique